Шо́ния — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Шония, Александра Караевна (род. 1924) — Герой Социалистического Труда.
 Шония, Вальтер Александрович (род. 1936) — российский дипломат.
 Шония, Владимир Яковлевич (1898—?) — прокурор Грузинской ССР.